Цех:

 Цех — в Средние века торгово-ремесленная корпорация (преимущественно в европейских странах) по профессиональному признаку.
 Цех — производственное помещение или отдельное сооружение, оснащённое станками, другим оборудованием; производственное подразделение заводов и фабрик, выполняющее определённую функцию или выпускающее определённую категорию продукции, реже — небольшое самостоятельное производственное предприятие.
 Цех — кровно-родственная единица в армянской системе семьи и родства.
 «Цех» — российский фестиваль электронной музыки, ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге.

Персоналии 
 Цех, Пауль (1881—1946) — немецкий поэт и писатель, был одним из самых плодовитых деятелей немецкого экспрессионизма.
 Цех, Тобиас Йозеф (род. 1981) — немецкий политик, член Христианско-социального союза в Баварии (ХСС).
 Цех, Харри (род. 1969) — лихтенштейнский футбольный защитник.

См. также 
 Цех поэтов
 Цыхманов